Bouton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Niels Bouton
 Louis Bouton